

Сюжет 
Rick Dangerous 1

Британскому агенту Рику (Rick) выпало непростое задание в джунглях Южной Америки, его цель отыскать затерянное племя Гулу (Goolu). Но по несчастливому стечению обстоятельств его самолёт терпит крушение, и теперь ему предстоит выжить и убежать от индейцев племени Гулу. Ему предстоит побывать в египетской пирамиде, полной загадок и ловушек, а также в замке и на футуристической ракетной базе. Рик вооружён пистолетом и дубинкой. Также он имеет при себе динамит. Ему вместе с вами предстоит решать несложные загадки, чтобы пройти уровни, наполненные различными ловушками и преградами.

Rick Dangerous 2

Действие перемещается в космос. Теперь Рик сражается с Толстым Парнем (Fat Guy) и его армадой кораблей-роботов.

Игры серии 
Rick Dangerous

Игра разработана Core Design и издана Microplay Software в 1989 году. Существует на платформах  DOS, Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum, iPhone, Adobe Flash. Портирована энтузиастами на платформу Sega 32x.

Rick Dangerous 2

Игра разработана Core Design и издана MicroStyle в 1990 году на платформы Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS, ZX Spectrum.

Примечания

Ссылки 
 Rick Dangerous 1
 Rick Dangerous 1 для игровой приставки Sega 32X
 Rick Dangerous 2

Компьютерные игры 1989 года
Компьютерные игры 1990 года
Серии компьютерных игр
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Игры для DOS
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для ZX Spectrum
Игры для iOS
Игры для Adobe Flash
Компьютерные игры по алфавиту
Платформеры
Игры на Adobe Flash
Лабиринтные игры